Ostatnie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2012/2013 odbyły się w dwóch szwedzkich miastach: Sztokholmie i Falun. Jednocześnie była to szósta edycja cyklu Finału Pucharu Świata. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 20 – 24 marca 2013 roku. Rywalizacja składała się z czterech etapów: sprintów stylem klasycznym, prologu stylem dowolnym (3,75 km dla mężczyzn i 2,5 km dla kobiet), biegów dystansowych stylem klasycznym (15 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet) oraz biegów pościgowych stylem dowolnym (15 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet). Rozegrane 24 marca biegi pościgowe nie były punktowane w klasyfikacji generalnej PŚ (wyniki tych biegów zostały zsumowane z czasami poprzednich etapów Finału PŚ). W klasyfikacji końcowej triumfowali Norwegowie: Marit Bjørgen wśród kobiet i Petter Northug wśród mężczyzn.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

2,5 km kobiet

3,75 km mężczyzn

10 km kobiet

15 km mężczyzn

10 km kobiet (handicap)

15 km mężczyzn (handicap)

Przypisy 

Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich
Puchar Świata w biegach narciarskich 2012/2013
Sport w Sztokholmie
Puchar Świata w biegach narciarskich w Falun
2013 w Szwecji
Puchar Świata w biegach narciarskich w Sztokholmie